Boksekamp er en dansk dokumentarisk optagelse fra 1912.

Handling 
Jim Smith contra Bobby Dobbs.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Dokumentariske optagelser
Danske film fra 1912
Boksekampe